Иван Иванович Виноградов:
 Виноградов, Иван Иванович (ум. в 1800 или 1801) — русский переводчик.
 Виноградов, Иван Иванович (1922—1963) — Герой Советского Союза.
 Виноградов, Иван Иванович — радиоинженер, лауреат Сталинской премии (1943).